L'autographe de personnalité est un document écrit et/ou griffonné par une personnalité.

Parmi les autographes on trouve des lettres, des billets, des petits mots, des notes sur divers supports ou même d'autres documents annotés, comme des livres avec des notes de lectures ou des manuscrits musicaux annotés par le compositeur.

Le collectionneur d'autographes est un autographiste.

Depuis longtemps déjà, le téléphone et la machine à écrire avaient privé les collectionneurs de toutes les lettres et billets savoureux que s'envoyaient, gens de lettres, artistes et hommes politiques, mais paradoxalement, c'est depuis le début de l'ère informatique, des courriels et des SMS triomphants que s'est développé chez les collectionneurs, le goût, pour ne pas dire la fascination, des choses écrites, alors que les correspondances privées, écrites sur un support papier, ont pratiquement disparu aujourd'hui. Seules restent les signatures négligeament données aux fans ou les quelques mots sans âme griffonnés sur les livres achetés lors des séances de dédicaces. Rares, sont les personnalités qui osent encore écrire des autographes, telle la lettre rédigée par Isabelle Adjani lorsqu'elle quitta la Comédie-Française.

Pour les collectionneurs, posséder un autographe de personnalité, c'est s'approprier, presque physiquement, un petit secret d'une personne, s'immiscer dans sa vie, accéder un petit peu à ce monde d'hier, à un petit pan d'une vie disparue. Chaque manuscrit est une porte sur un univers de papiers, parfois à en-tête d'hôtels de prestiges et de palaces, souvent écrits à l'encre violette, pleins de messages codés et d'allusions et parfois rehaussés de l'effluve d'un parfum aussi disparu. Alphonse de Lamartine écrivit : « L'autographe, c'est la physionomie de la pensée ». Ils nous renvoient à un monde où l'on prenait le temps d'écrire, où chaque mot était pensé et calligraphié avec amour de l'écriture.

Pour certains collectionneurs, chaque autographe est l'occasion d'une recherche à partir des quelques lignes écrites. Pour eux, il s'agit d'identifier le destinataire, de décrypter les allusions, de localiser les lieux, de replacer le sujet de l'autographe dans la vie de l'auteur, parfois dans un évènement historique et même dans la vie du destinataire; finalement un véritable jeu de piste. Aux États-Unis, les collectionneurs procèdent à une petite mise en scène et les autographes sont présentés sous cadre avec une photo de l'auteur et parfois même accompagnés d'un petit objet lui ayant appartenu, tels carte de visite, stylo, chèque…

Cote 
Depuis 2004, les prix ont tendance à s'envoler :
 En , un lot de 26 lettres de Voltaire, adressées à Catherine II de Russie, a été vendu pour 583 000 €.
 En , à Paris, des poèmes écrits de la main d'Arthur Rimbaud se sont vendus aux enchères à 300 000 € pièce.

Mais des petits mots de Victor Hugo ou des ordres signés de Napoléon Bonaparte se trouvent encore autour de 500 €. Certaines lettres de peintres à la signature très graphique sont recherchées, tels Dufy, Monet, Dalí, Miró ou Émile Bernard. Sont aussi très recherchés les manuscrits musicaux annotés et les lettres des grands compositeurs, comme Mozart, Liszt, Saint-Saëns ou César Franck.

En France, une dizaine de marchands spécialisés vendent des autographes avec certificat d'authenticité et peuvent faire certifier des autographes en vue d'une acquisition.

Citation 
 , Coluche.
 À une admiratrice qui lui demandait un autographe, Sacha Guitry répondit par écrit :

Note

Voir aussi

Bibliographie 
 Alain Nicolas, Les Autographes, éd. Maisonneuve & Larose, 372 p., 23 €.
 Anne-Marie Springer, Lettres intimes. Une collection dévoilée, éd. Textuel, 240 p., 50 €.

Articles connexes 
 Collections par thème - Collections par nom de collection
 Musée des lettres et manuscrits, 222 bld Saint-Germain, Paris .

Collection
Signature